Misery puede referirse a:

 Misery, población y comuna francesa;
 Misery, novela del escritor estadounidense Stephen King;
 Misery, película dirigida por Rob Reiner, basada en la novela de Stephen King;
 «Misery», canción de The Beatles;
 «Misery», canción de Green Day;
 «Misery», canción de Good Charlotte;
 «Misery», canción de Maroon 5.
 Misery, personaje de la serie animada Ruby Gloom.